Anninkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Anninkallio (ö, lat 61,74, long 26,91), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Anninkallio (ö, lat 61,85, long 26,68), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar